Les Casetes pot referir-se a:

 Geografia: 
Barranc de les Casetes, torrent afluent de la Noguera Ribagorçana.
Les Casetes o Les Casetes de Cal Pujol, entitat de població del municipi de Castellví de la Marca, a la comarca de l'Alt Penedès.
Les Casetes, entitat de població del municipi de Collsuspina, a la comarca del Moianès.
Les Casetes, entitat de població del municipi de Planoles, a la comarca catalana del Ripollès.
Les Casetes, entitat de població del municipi de Rajadell, a la comarca catalana del Bages.
Les Casetes, entitat de població del municipi de Vallirana, a la comarca del Baix Llobregat.
Les Casetes de Ca n'Oliveró, entitat de població del municipi de Castellbisbal, a la comarca del Vallès Occidental.
Les Casetes d'en Raspall, entitat de població del municipi de Font-rubí, a la comarca de l'Alt Penedès.

 Festes:
Les Casetes, element característic de la Fira d'Abril.